Espina corona puede referirse a:

 el nombre común de la planta Gleditsia amorphoides, o
 el nombre común de la planta Xylosma tweedianum.